Invalidenfriedhöfe in und um Hannover wurden bezeichnet

 Invalidenfriedhof an der jüngeren Marienkapelle vor dem Ägidientor, 1645 zugunsten der Stadtbefestigung Hannovers aufgegeben
 Invalidenfriedhof oder Soldatenfriedhof an der Hildesheimer Straße, 1926 für die Bebauung freigegeben